

Cinema
Ready or Not – film del 2009 diretto da Sean Doyle
 Finché morte non ci separi (Ready or Not) – film del 2019 diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett

Letteratura 
 Ready or Not – romanzo di Meg Cabot del 2005

Musica 
 Ready or Not – album di Lou Gramm del 1987
 Ready or Not – singolo di Lou Gramm del 1987, dall'album omonimo
 Ready or Not – singolo degli After 7 del 1990, dall'album After 7
 Ready or Not – singolo dei Fugees del 1996, dall'album The Score
 Ready or Not – album di Miriam Yeung del 2011
 Ready or Not – singolo di Bridgit Mendler del 2012, dall'album Hello My Name Is...
 Ready or Not – singolo dei R.I.O. del 2013

Televisione 
 Siete pronti? (Ready or Not) – serie televisiva canadese

Videogiochi 
 Ready or Not – videogioco sparatutto tattico in prima persona del 2021 sviluppato da VOID Interactive